Святилище Касуґа
Касуґа (Фукуока)